Cuvier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georges Cuvier
 Frederic Cuvier